Шоро:

 Шоро — муниципалитет в Бразилии, входит в штат Сеара. Составная часть мезорегиона Сертойнс-Сеаренсис.
 Шоро — село в Нарынском районе Нарынской области Киргизии.
 Шоро — инструментальная пьеса, характерная для бразильской народной музыки, а также музыкальный ансамбль, который её исполняет, стиль привычный для её исполнения и особый музыкальный жанр, характерный для бразильской музыки.
 «Шоро» — киргизский футбольный клуб из Бишкека. В 2000 и 2003—2004 годах выступал в Высшей лиге Киргизии.
 СКА-«Шоро» и «Шоро»-СКА — названия киргизского футбольного клуба «Алга» из Бишкека в 2004—2005 годах.
 Шоро а — вторая буква бенгальского алфавита.
 Шоро о — первая буква бенгальского алфавита.